Pavlovka (en russe : Павловка) ou Pavlivka (en ) est un village et une commune de type urbain située en Ukraine. Ce village dépend du conseil municipal de Sverdlovsk dans l'oblast de Louhansk et fait partie de la république populaire de Lougansk depuis le printemps 2014.

Géographie 
Dovjansk se trouve à 9 km au sud-est de Pavlovka et Louhansk se trouve à 49 km au nord du village.

Histoire 
Le village de Pavlovka dans le Donbass est fondé en 1905 et reçoit le 28 octobre 1938 le statut de commune de type urbain.

Il comptait en 1989 une population de 1 405 habitants et de 1 123 habitants en 2001, puis de 1 050 habitants en 2013.

Depuis le référendum de 2014, cette commune fait partie de la république populaire de Lougansk.

Références

Liens externes 
 Sur le site de la rada ukrainienne

Commune urbaine dans l'oblast de Louhansk